Davidson megye (Észak-Karolina) 
 Davidson megye (Tennessee)